Георги Новаков може да се отнася за:

 Георги Новаков Джонгар, български строител от Възраждането;
 Георги Новаков (р. 1949), български актьор.